Geng Lijuan - uma mesa-tenista chinesa.
Han Geng - um cantor e ator chinês.
21359 Geng - um asteróide da cintura principal, a 2,8747433 UA. 

Desambiguação